Paul Hunter puede referirse a:
Paul Hunter, director de vídeos musicales.
Paul Hunter(1978-2006), jugador de snooker.
Paul Hunter Classic, torneo de snooker.